Ed Sabol, propr. Edwin Sabol (1916-2015) – regista statunitense, padre del regista Steve
 Steve Sabol, propr. Stephen Douglas Sabol (1942-2012) – regista statunitense